Men I Trust — канадская инди-поп группа из Монреаля. Основанная в 2014 году, она состоит из басиста Джесси Кэрона, мультиинструменталиста и по совместительству продюсера Драгоша Кириака, а также вокалистки и гитаристки Эммы Пру. Свои первые работы группа выпускала самостоятельно, впоследствии подписав контракт с канадским инди-лейблом Return To Analog.

Карьера 
Men I Trust была основана в 2014 году двумя школьными друзьями Джесси Кэроном и Драгошем Кириаком, воссоединившимися вновь на музыкальном факультете в университете Лаваля. Они выпустили свой первый одноимённый мини-альбом в том же году, и в течение короткого промежутка времени стали приглашёнными исполнителями на Montreal Jazz Festival, Quebec City Summer Festival и M for Montreal. Первый полноценный альбом группы Headroom вышел уже в 2015 году. Позднее к ребятам присоединилась двадцатитрёхлетняя Эмма Пру, певица и гитаристка, ставшая постоянным участником группы в марте 2016 года.

Стиль 
Различные издания расходятся в однозначной оценке музыкального стиля группы. Например, NPR называло Men I Trust электропоп группой, Our Culture Mag как инди, в то время Fader описал их стиль как дрим-поп. Сами участники группы описывают свой стиль как «скорее электронную чилаут музыку с влиянием диско и фанка, в которой также есть некоторая нотка чего-то французского и что-то от итало-диско».

Участники 
 Джесси Кэрон — басист, гитарист
 Драгош Кириак — клавишник, продюсер группы
 Эмма Пру — вокалистка и гитаристка. У Эммы также есть сольный проект под названием Bernache

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Инди-рок-группы Канады
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году